Gallio ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Gallio (* 1957), Schweizer Musiker
 Marco Gallio (1619–1683), italienischer Kardinal und Bischof
 Pete Gallio (1966–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Tolomeo Gallio (1527–1607), italienischer Kardinal und Herzog von Alvito

Gallio steht für:

 Gallio (Italien), italienische Gemeinde in der Provinz Vicenza, Venetien 
 Lucius Iunius Gallio, römischer Rhetor und Deklamator unter Augustus und Tiberus
 Lucius Iunius Gallio Annaeanus († 65), römischer Politiker